Bob Mills (komiek), een Brits komiek en radiopresentator
 Bob Mills (politicus), een Canadees politicus